twierdza – typ budowli

 Twierdza – miejscowość w Polsce, województwie podkarpackim
 Twierdza – miejscowość na Ukrainie, w rejonie mościskim
 Twierdza – gmina
 Twierdza – zespół muzyczny

W literaturze:
 Twierdza (La Citadelle) – książka Antoine’a de Saint-Exupéry’ego z 1948 roku
  (The Keep) – powieść z gatunku horroru F. Paula Wilsona z 1981 roku
 Twierdza (Kështjella) – powieść albańskiego pisarza Ismaila Kadare z 1970 roku.
 Twierdza (Die Festung) – cykl powieściowy niemieckiego pisarza Lothara-Günthera Buchheima z 1995 roku.

W filmie:
 Twierdza (The Keep) – film z roku 1983 w reżyserii Michaela Manna na podstawie powieści F. Paula Wilsona
 Twierdza (The Rock) – film z roku 1996 w reżyserii Michaela Baya

W grach komputerowych:
 Twierdza (Stronghold) – gra komputerowa z 2001 roku
 Twierdza Deluxe (Stronghold Deluxe, 2006) – pierwsza część serii Twierdza oraz dodatek Excalibur Pack
 Twierdza: Krzyżowiec (Stronghold: Crusader, 2002) – osobny dodatek do Twierdzy
 Twierdza: Krzyżowiec Extreme (Stronghold Crusader: Extreme, 2008) – rozszerzona wersja dodatku
 Twierdza 2 (Stronghold 2) – druga część serii Twierdza z 2005 roku
 Twierdza: Legendy (Stronghold Legends) – trzecia część serii Twierdza z 2006 roku